Offensief (militair), een militaire aanval
 een eerdere naam van het Socialistisch Alternatief, een revolutionair-socialistische (trotskistische) organisatie